Arinos (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Arinos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Arinos (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso